Der ewige Antisemit steht für:

 Der ewige Antisemit (Buch), Buch des Journalisten und Schriftstellers Henryk M. Broder
 Der ewige Antisemit (Film), Dokumentarfilm des Filmproduzenten und Regisseurs Joachim Schroeder und des Journalisten und Schriftstellers Henryk M. Broder